Château-Rouge – miejscowość i gmina we Francji
 Château-Rouge – plac w Paryżu
 Château Rouge – stacja metra w Paryżu